Vigneux ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Vigneux-de-Bretagne, Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 Vigneux-Hocquet, Gemeinde im Département Aisne
 Vigneux-sur-Seine, Gemeinde im Département Essonne
 Kanton Vigneux-sur-Seine im Département Essonne

Siehe auch:
 Vignieu, Gemeinde im Département Isère
 Vigreux